Kolidyny – grupa organicznych związków chemicznych; zwyczajowa nazwa trimetylopirydyn. Możliwych jest sześć izomerów konstytucyjnych kolidyny, różniących się położeniem grup metylowych w pierścieniu:
 2,3,4-trimetylopirydyna
 2,3,5-trimetylopirydyna
 2,3,6-trimetylopirydyna
 2,4,5-trimetylopirydyna
 2,4,6-trimetylopirydyna (sym-kolidyna; najczęstsza postać)
 3,4,5-trimetylopirydyna

Pirydyny
Rozpuszczalniki